Il doppio del Monte Carlo Masters 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mahesh Bhupathi e Maks Mirny erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Gastón Etlis e Martín Rodríguez.

Tim Henman e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale 7–5, 6–2 Etlis e Rodríguez.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (secondo turno)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinale)

 Martin Damm /  Cyril Suk (semifinale) 
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno) 
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (finale) 
 Jared Palmer /  Pavel Vízner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Monte Carlo Masters 2004
ATP Tour 2004